Wushi peut désigner :
 le wushi une langue du Cameroun
 le Xian d'Uqturpan, un district administratif de la région autonome du Xinjiang en Chine.